Софья (София) Волконская:
 Волконская, Софья Алексеевна (урождённая Бобринская, в первом браке Долгорукова; 1887—1949) — русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов.
 Волконская, Софья Васильевна (в монашестве Сергия; 1808—1884) — игуменья Московского Вознесенского монастыря. 
 Волконская, Софья Григорьевна (1785—1868) — статс-дама, кавалерственная дама, сестра декабриста С. Г. Волконского и малороссийского наместника Н. Г. Волконского.